Cavezzana d'Antena – centro abitato in Italia, frazione del comune di Pontremoli
 Cavezzana Gordana – centro abitato in Italia, frazione del comune di Pontremoli